Chiesa della Madonna delle Grazie a Ascoli Piceno
 Chiesa della Madonna delle Grazie a Bedollo
 Chiesa della Madonna delle Grazie a Caluso
 Chiesa della Madonna delle Grazie a Castellammare del Golfo
 Chiesa della Madonna delle Grazie a Castellano, frazione di Villa Lagarina
 Chiesa della Madonna delle Grazie di Manno a Castiglione d'Orcia
 Chiesa della Madonna delle Grazie del Rivaio a Castiglion Fiorentino
 Chiesetta di Madonna delle Grazie a Costabissara (Vicenza)
 Chiesa della Madonna delle Grazie a Cuglieri
 Chiesa della Madonna delle Grazie a Foggia
 Chiesa della Madonna delle Grazie a Gorno
 Chiesa della Madonna delle Grazie a Maggia
 Chiesa della Madonna delle Grazie a Matera
 Chiesa della Madonna delle Grazie a Mezzolombardo
 Chiesa della Madonna delle Grazie a Montecerboli
 Chiesa della Madonna delle Grazie a Montegiovi
 Chiesa della Madonna delle Grazie a Montepescali
 Chiesa della Madonna delle Grazie a Monterotondo
 Chiesa della Madonna delle Grazie a Misterbianco
 Chiesa della Madonna delle Grazie a Napoli
 Chiesa della Madonna delle Grazie a Nuoro	
 Chiesa della Madonna delle Grazie a Orbetello
 Chiesa della Madonna delle Grazie a Ortona
 Chiesa della Madonna delle Grazie a Paternò
 Chiesa della Madonna delle Grazie a Piancastagnaio
 Chiesa della Madonna delle Grazie a Porrona
 Chiesa della Madonna delle Grazie a Roccastrada
 Chiesa della Madonna delle Grazie del Rivaio
 Chiesa della Madonna delle Grazie a Sambuci
 Chiesa della Madonna delle Grazie a San Paolo d'Argon
 Chiesa della Madonna delle Grazie a San Severo
 Chiesa della Madonna delle Grazie a Santa Maria Coghinas
 Chiesa della Madonna delle Grazie a Scanno
 Chiesa della Madonna delle Grazie a Scansano
 Chiesa della Madonna delle Grazie a Semproniano
 Chiesa della Madonna delle Grazie a Solarussa
 Chiesa della Madonna delle Grazie a Sora
 Chiesa della Madonna delle Grazie a Talamone, nel comune di Orbetello
 Chiesa della Madonna delle Grazie a Tocco da Casauria

Pagine correlate 
 Basilica di Santa Maria delle Grazie
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie
 Chiesa della Beata Vergine delle Grazie
 Santuario della Madonna delle Grazie
 Santuario della Beata Vergine delle Grazie
 Santuario di Santa Maria delle Grazie